Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Noam Okun che hanno battuto in finale David Škoch e Martin Štěpánek 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  Michal Mertiňák (semifinali)
 David Škoch /  Martin Štěpánek (finale)

 Daniele Bracciali /  Stefano Galvani (quarti di finale)
 Raemon Sluiter /  Rogier Wassen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2005